L'Avenç (que l'on peut traduire par Le Progrès) est le nom de deux revues en langue catalane publiées à différentes périodes :
L'Avenç (à l'origine graphié L'avens), publiée entre 1881 et 1893
L'Avenç, fondée en 1977 et toujours active.